Il tabellone singolare del Comerica Bank Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Henrik Holm. In finale ha sconfitto Brian Garrow (tds n. 1) con il punteggio di 1-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie

  Brian Garrow (finale)
  Mark Kaplan (primo turno)
  Alexander Mronz (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (secondo turno)

  Miguel Nido (secondo turno)
  Nuno Marques (semifinali)
  Patrick Baur (secondo turno)
  Chuck Adams (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Comerica Bank Challenger 1990